Dvouhra juniorů na French Open 2020 probíhala v první polovině října 2020. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl 17letý Dán Holger Vitus Nødskov Rune, který do turnaje nezasáhl.

Premiérový grandslamový titul vybojoval 18letý Švýcar a sedmý nasazený Dominic Stricker, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou osmičku téhož věku Leandra Riediho ve dvou setech 6–2 a 6–4. Po třech vzájemných prohrách, v nichž neuhrál Stricker ani set, tak Riediho poprvé přehrál. Jednalo se o první ryze švýcarské finále na juniorce grandslamu. Desátý hráč juniorského kombinovaného žebříčku Stricker proměnil pět z deseti brejkbolových příležitostí a stal se druhým švýcarským šampionem juniorské dvouhry na French Open po Stanu Wawrinkovi, který triumfoval v roce 2003. Ve stejný den pak Sticker přidal i deblovou trofej v páru s Flaviem Cobellim. Zisk „doublu“ se naposledy předtím podařil Chilanu Fernandu Gonzálezovi v roce 1998.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

French Open 2019
Dvouhra juniorů